Ума́ру Мокта́р Сисо́ку Эмба́ло (; 23 сентября 1972 года, Бисау, Португальская Гвинея) — государственный и политический деятель Гвинеи-Бисау. Политолог и военный офицер, занимавший пост премьер-министра с 18 ноября 2016 года по 16 января 2018 года. Президент страны с 27 февраля 2020 года.

Биография 
Родился 23 сентября 1972 года в Бисау, Португальская Гвинея. Получил степень по международным отношениям в Высшем институте социальных и политических наук в Техническом университете Лиссабона и степень магистра в области политических наук, а также степень доктора международных отношений в Мадридском университете Комплутенсе. Свободно говорит на португальском и испанском языках, а также владеет английским, французским, арабским языками и суахили.

Проходил военную службу в армии Гвинеи-Бисау, обучался в Центре национальной обороны Испании, а затем проводил исследования в области национальной безопасности в Брюсселе, Тель-Авиве, Йоханнесбурге, Японии и Париже. Ему присвоено звание бригадного генерала вооружённых сил Гвинеи-Бисау. В настоящее время специализируется на африканских и ближневосточных вопросах, а также на областях обороны, международного сотрудничества и развития. Является бывшим министром по делам Африки. Сформировал кабинет правительства 13 декабря 2016 года, после назначения президентом Жозе Мариу Вашем на должность премьер-министра 18 ноября 2016 года.

После того, как стал премьер-министром, столкнулся с бойкотом своей собственной партии — Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), которая силами Центрального комитета выразила ему недоверие: 26 ноября 2016 года против него проголосовало 112 человек и 11 «за».

В качестве главы правительства мог рассчитывать на поддержку только Партии социального обновления, второй по величине в Национальном народном собрании Гвинеи-Бисау. 13 января 2018 года у него начался конфликт с президентом страны Жозе Мариу Вашем, что привело к отставке Умару Сисоко Эмбало 16 января 2018 года.

24 ноября 2019 года вышел во второй тур президентских выборов в Гвинее-Бисау, получив в первом туре 27,65 % голосов избирателей и заняв второе место. 29 декабря 2019 года одержал уверенную победу во втором туре над бывшим премьер-министром страны Симойншем Домингушем Перейрой с результатом 53,55 % голосов избирателей. Об этом стало известно уже 2 января 2020 года.

Во главе страны 
В январе 2020 года начались проволочки, многие сторонники действующей власти не хотели отдавать власть оппозиции. В конце января ЭКОВАС заявило, что оно признаёт президентом страны Эмбало. 27 февраля 2020 года он вступил в должность президента Гвинеи-Бисау, новым премьер-министром стал постоянный кандидат в президенты от военных Нуно Гомеш Набиам. На следующий день противники провозгласили временным президентом Сиприану Кассаму.

1 февраля 2022 года возле Дворца правительства на окраине Бисау началась стрельба, после чего в город вошли правительственные танки. Эмбало сообщил, что в стране произошла попытка государственного переворота, но она провалилась. По его словам, это была попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров. Эмбало указал, что операция была хорошо организована, ее могли осуществить «люди, причастные к торговле наркотиками».

Примечания 

Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры Гвинеи-Бисау
Премьер-министры, вступившие в должность в 2016 году
Президенты, вступившие в должность в 2020 году
Действующие руководители государств